Tournure o sellino — sottostruttura che sosteneva il panneggio della gonna femminile a fine XIX secolo
 Sella o sellino — uno dei cinque punti di contatto del guidatore di una bicicletta, dove si siede